El término Acción Republicana puede referirse a varias agrupaciones políticas:

Acción Republicana, partido político existente entre 1936 y 1941;

Acción Republicana, antiguo partido político;
 Grupo de Acción Republicana, agrupación política española antecedente de Acción Republicana;
 Acción Republicana Democrática Española, partido político;
 Acción Republicana Española, organización del exilio republicano español;

Acción Republicana, bancada del Congreso.